Plaats in Indonesië
 Babad (Kebonagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Babad (Kedungadem), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java